Ave puede hacer referencia a:

 El ave, cada uno de los animales vertebrados, de sangre caliente, pertenecientes a la clase taxonómica Aves.
 Ave, antiguo saludo romano.
 Ave, río de Portugal.
 Ave, comunidad intermunicipal y subregión estadística portuguesa que toma su nombre del río anterior.
 El idioma avéstico, por su código ISO 639-2 y 639-3.

Asimismo, como acrónimo, AVE puede referirse a:
 El accidente vascular encefálico.
 American Video Entertainment, compañía de software de California (Estados Unidos).
 Alta Velocidad Española, servicio ferroviario de alta gama de la operadora española Renfe.
 Los servicios y líneas de Alta velocidad ferroviaria en España.
 Las líneas de alta velocidad.
 La Serie 100 de Renfe, primera serie de trenes de alta velocidad que heredó el nombre del servicio que prestaba.

Además, Aves puede hacer referencia a:

 El archipiélago Las Aves, en Venezuela.
 La Isla de Aves, en el mar Caribe.
 Las aves, comedia griega de Aristófanes.

Siglas